Benci di Cione (né à Côme, Lombardie en 1337, mort dans cette même ville en 1404) est un peintre et un architecte florentin du .

Biographie 

Benci di Cione fut un des élèves d'Andrea Orcagna, avec Simone Talenti.

Œuvres 
 Loggia dei Lanzi, construite avec Simone Talenti.
  Église Orsanmichele, avec Francesco Talenti, Neri di Fioravante

Sources 
 Walks in Florence: Churches, Streets and Palaces, Susan and Johanna Horner

Naissance à Côme
Peintre italien du XIVe siècle
Architecte italien du XIVe siècle
Naissance en 1337
Décès en 1404